Козеле́цька ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь смт. Козелець Чернігівської області.

 Козелецька вулиця — вулиця в місті Київ.
 Козелецька вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці